Brestovec (Rogaška Slatina), een plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina
Brestovec (okres Komárno), een Slowaakse gemeente in de regio Nitra
Brestovec (okres Myjava), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín